Таганская улица:

Россия 
 Таганская улица — улица в Астрахани
 Таганская улица — улица в Волгограде
 Таганская улица — улица в Екатеринбурге
 Таганская улица — улица в Москве
 Таганская улица — улица в Нижним Новгороде
 Таганская улица — улица в Самаре

Украина 
 Таганская улица — улица в Днепре
 Таганская улица — улица в Донецке
 Таганская улица — улица в Запорожье
 Таганская улица — улица в Харькове